Puchar Karaibów 2010 – szesnasta edycja turnieju piłkarskiego o miano najlepszej reprezentacji zrzeszonej w Caribbean Football Union, jednej z podstref konfederacji CONCACAF. Turniej rozegrano w Martynika w dniach 26 listopada-5 grudnia 2010.

Martynika jako gospodarz oraz Jamajka jako obrońca tytułu miały zapewniony udział w turnieju finałowym, a pozostałych uczestników wyłoniono w eliminacjach. Cztery najlepsze zespoły kwalifikowały się do Złotego Pucharu CONCACAF 2011.

Eliminacje 

Źródło:

Faza Grupowa 
Legenda:

Grupa A

Grupa B

Faza Pucharowa

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
Puchar Karaibów 2010

JAMAJKA 5. TYTUŁ

Strzelcy 
 3 gole

  Kithson Bain
  Dane Richards

 2 gole
  Adrian Constant
  Jean-Luc Lambourde
  Marvin Morgan, Jr.
  Luton Shelton
  Roberto Linares

 1 gol

Zobacz też 
 Wyniki meczów o Puchar Karaibów

Przypisy